Шо́ткуса () — остановочный пункт и бывшая промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 214,9 км Мурманской железной дороги.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в посёлке при станции Шоткуса Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области и находится на двухпутном электрифицированном перегоне с односторонней автоблокировкой Оять-Волховстроевский — Заостровье.Остановочный пункт имеет две продольно расположенные посадочные платформы, на каждой из которых установлен пассажирский павильон. Пассажирское здание закрыто,  билетная касса отсутствует. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Остановочный пункт связывает с трассой  «Кола», проходящей параллельно путям железной дороги, грунтовая дорога. Расстояние составляет 5 км.

Пассажирское сообщение 
По остановочному пункту проходит ежедневно несколько пар электропоездов.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Шоткуса на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Шоткуса на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Шоткуса на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Шоткуса на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Волховстрой-1- ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Лодейнопольского района
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1918 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции